Boian két romániai település neve:

 Mezőbő, Kolozs megye
 Alsóbajom, Szeben megye